Burgdorf henviser til:

 Burgdorf (Schweiz) - by i Schweiz
 Burgdorf (Region Hannover) - by i Tyskland